Hollywood Forever — студийный альбом американской глэм-рок-группы L.A. Guns. Выпущен лейблом Cleopatra Records в 2012 году.

Об альбоме 
Пластинка Hollywood Forever стала, без преувеличения, триумфальной работой L.A. Guns — группы, которая c 1980-х годов занимала одну музыкальную нишу с Mötley Crüe, Guns N’ Roses, W.A.S.P., но чья карьера никогда не была столь же славной и успешной. Запись ознаменовала воссоединение трёх участников классического состава группы: Фила Льюиса, Стива Райли и Келли Никелса (последнее кратковременное сотрудничество «золотого» квинтета L.A. Guns датировано 2000-м годом), которые, наряду со Стэйси Блэйдсом и Скоттом Гриффином, подготовили для Hollywood Forever пятнадцать новых песен (последний альбом коллектива, полностью состоящий из оригинального материала, был выпущен в 2005-м).

Продюсированием диска был занят британец Энди Джонс, под руководством которого музыканты воссоздали звучание эпохи 80-х. За выходом альбома последовали концертные гастроли, по итогам которых был издан видеоальбом Live in Concert, содержащий запись выступления L.A. Guns 12 мая 2012 года и документальные ролики о работе над Hollywood Forever. В дополнение к этому коллектив исполнил три композиции: «You Better Not Love Me», «Araña Negra» и «Requiem (Hollywood Forever)» в лос-анджелесском клубе Circus Disco, районе Little Mexico и знаменитом голливудском кладбище Hollywood Forever — перформансы запечатлел и опубликовал на ресурсе YouTube клипмейкер Джек Фостер.

Диск занял 25-ю строчку в хит-параде Top Hard Rock Albums, засвидетельствовав коммерческое признание работы L.A. Guns — группе не удавалось попасть в чарты Billboard с момента выхода Hollywood Vampires в 1991 году. Музыкальные критики приняли Hollywood Forever с необычайной теплотой: вердиктом британского еженедельника Metal Forces было «вероятно, лучшая запись из всех, когда-либо выпущенных группой» , австралийского веб-сайта  — «L.A. Guns создали один из лучших альбомов в своей карьере, в любой инкарнации». В греческом электронном журнале Rockpages о пластинке отозвались так: «Hollywood Forever — это великолепная запись, которая сочетает в себе товарные элементы слиз-рока с характерным голосом Льюиса. Композиции блестяще написаны и хорошо исполнены <…> L.A. Guns навеки! Отличный альбом!».

Список композиций

Участники записи 
L.A. Guns
 Фил Льюис — вокал
  — гитара
  — бас-гитара (кроме песни «Venus Bomb»), клавишные
  — ударные

Дополнительные участники
  — бас-гитара в песне «Venus Bomb»

Комментарии

Примечания 

Альбомы глэм-рока